Lumpenopsis är ett släkte av fiskar. Lumpenopsis ingår i familjen taggryggade fiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Taggryggade fiskar
Lumpenopsis